Calais este un oraș din Franța. Numele se poate referi, de asemenea, la:

 Locuri
 Calais, Maine, un oraș din Statele Unite ale Americii
 Calais, Vermont, un oraș din Statele Unite ale Americii
 Arondismentul Calais, Franța
 Calais (circumscripție), circumscripția electorală a orașului Calais, Franța, reprezentată în Parlamentul Angliei înainte de a fi recucerită de francezi în secolul al XVI-lea
 Calais, Alberta, o comunitate umană din Canada
 Calais, Limpopo, un sat din Africa de Sud
 Muntele Calais, insula Alexander, Antarctica
 Un crater de pe satelitul Phoebe al planetei Saturn

 Automobile
 Cadillac Calais
 Oldsmobile Cutlass Calais
 Holden Calais

 Nume
 Calaïs, unul dintre boreazii din mitologia greacă
 Saint Calais, un pustnic francez, canonizat, care a dat numele comunei Saint-Calais
 Calais Campbell (născut în 1986), un jucător din Liga Națională de Fotbal American

 Alte utilizări
 Calais (produs Reuters), un serviciu Web
 Calais (gândac), un gen de gândaci

Dezambiguizare
Pagini de dezambiguizare referitoare la denumiri geografice